Футура:

 Футура — шрифт.
  — словацкий футбольный клуб.
  — финский футбольный клуб.